Daggett (Michigan), plaats in de Verenigde Staten
 Daggett County, county in Utah
 Stuart Daggett (1881-1954), Amerikaans econoom